Клуг () — еврейская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Клуг, Аарон (1926—2018) — биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1982).
 Клуг, Иоганн Кристоф Фридрих (1775—1856) — немецкий энтомолог.
 Клуг, Мартин Вильгельмович (1850-е—?) — киевский техник-строитель.
 Клуг, Рольф — немецкий кёрлингист.

См. также 
 Клугер